Lantow ist der deutsche Name zweier Orte in Polen:
 Łętowo (Choczewo) (Lantow, Kreis Lauenburg/Pommern)
 Łętowo (Sławno) (Lantow, Kreis Schlawe/Pommern)

Vorkommen auch als Ortsbezeichnungen in Deutschland: Groß Lantow, Klein Lantow